Glyphyalinia picea är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1976. Glyphyalinia picea ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
picea